

Film
L'ultimo volo (Flight from Glory) – film del 1937 diretto da Lew Landers
 L'ultimo volo (Le dernier vol) – film del 2009 diretto da Karim Dridi
 L'ultimo volo – film del 2010 diretto da Folco Quilici
 Hindenburg - L'ultimo volo – film per la televisione del 2011 diretto da Philipp Kadelbach

Letteratura
 L'ultimo volo – romanzo per ragazzi di Shane Peacock